Andrzej Spławski, biskup
 Franciszek Ksawery Spławski, prawnik
 Jan Spławski, urzędnik ziemski
 Maciej Spławski, nauczyciel, samorządowiec
 Spławski, herb szlachecki, odmiana herbu Poraj